

Персоналии

Ницан (; ) — фамилия 
 Ницан, Шмуэль (род. 1948) — израильский экономист.

Ницан — имя 
Алон, Ницан — генерал-майор Армии обороны Израиля

Ницан — топоним 
 Ницан — посёлок, Наримановский район, Астраханская область

Прочее 
 Ницан — тюрьма в Израиле.

Примечания